—  японский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, родившийся в городе Курасики в префектуре Окаяма и работающий в обсерватории Кисо. В период с 1976 по 1986 год им было обнаружено 93 астероида, 92 из которых, были открыты совместно с другим японским астрономом Киитиро Фурукавой. Кроме того, он также стал соавтором открытия кометы D/1977 C1 (Скифф-Косай).

Хироки Косай окончил среднюю школу, после чего поступил на филологического факультета университета Кэйо, но не доучившись бросает его и начинает заниматься астрономией. Вскоре он становится профессиональным исследователем и доцентом кафедры астрофизики в Национальной астрономической обсерватории Японии. Является автором нескольких книг по астрономии.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Такао Кобаяси
 Сэйдай Миясака
 Ёсиканэ Мидзуно

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет